Blackwater Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blackwater Township (Cooper County, Missouri)
 Blackwater Township (Pettis County, Missouri)
 Blackwater Township (Saline County, Missouri)
 Blackwater Township (North Dakota)